Bibelsbach kann stehen für:

 Bibelsbach (Fluss), rechter Zufluss der Kleinen Laber bei Heiligenbrunn, Gemeinde Hohenthann, Landkreis Landshut, Bayern
 Bibelsbach (Hohenthann), Dorf der Gemeinde Hohenthann, Landkreis Landshut, Bayern